La Serie B 1982-1983 è stata la seconda divisione del campionato italiano di pallamano maschile per la stagione sportiva 1982-1983.

Formula
 Fase regolare: furono disputati tre gironi composti da 12 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno; le prime quattro squadre classificate al termine della stagione regolare disputarono poi una poule promozione.
 Promozioni: le prime due di ciascuna poule promozione furono promosse in serie A nella stagione successiva.
 Retrocessioni: le squadre classificate al 10º, 11º e al 12º posto al termine della stagione furono retrocesse in serie C nella stagione successiva.

Girone A

Classifica prima fase

Legenda:
      Qualificate alla Poule promozione
      Retrocesse in Serie C 1983-1984

Classifica poule promozione

Legenda:
      Promossa in Serie A 1983-1984

Verdetti
  e : promosse in Serie A 1983-1984  
 , Virtus Teramo e : retrocesse in Serie C 1983-1984.

Girone B

Classifica prima fase

Legenda:
      Qualificate alla Poule promozione
      Retrocesse in Serie C 1983-1984

Classifica poule promozione

Legenda:
      Promossa in Serie A 1983-1984

Verdetti
  e : promosse in Serie A 1983-1984  
 ,  e Foligno: retrocesse in Serie C 1983-1984.

Girone C

Classifica prima fase

Legenda:
      Qualificate alla Poule promozione
      Retrocesse in Serie C 1983-1984

Classifica poule promozione

Legenda:
      Promossa in Serie A 1983-1984

Verdetti
  e : promosse in Serie A 1983-1984  
 ,  e : retrocesse in Serie C 1983-1984.

Note

Voci correlate
 Serie A 1982-1983 (pallamano maschile)
 Serie C 1982-1983 (pallamano maschile)
 Serie D 1982-1983 (pallamano maschile)
 EHF Champions League 1982-1983 (pallamano maschile)
 EHF Coppa delle coppe 1982-1983 (pallamano maschile)
 IHF Cup 1982-1983 (pallamano maschile)
 EHF Champions trophy 1982-1983

Collegamenti esterni
 
 

Serie B (pallamano maschile)
Competizioni di pallamano nel 1982
Competizioni di pallamano nel 1983